Andrea Levy puede hacer referencia a:

 Andrea Levy, escritora británica.
 Andrea Levy Soler, política española.